Table des caractères Unicode U+1D200 à U+1D24F.

Notation musicale grecque antique 
Symboles utilisés pour l’écriture de la notation musicale grecque antique.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (1D000-1DFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   Ancient Greek Musical Notation, tableau sur le site Unicode.
   Notation musicale grecque ancienne, tableau sur le site Unicode.

01D20